Petrolândia (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Petrolândia (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina